Zeus è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d'America dalla DC Comics che compare nelle storie di Wonder Woman.  

Il personaggio, ispirato alla divinità greca Zeus, è diventato, in seguito al rilancio editoriale delle pubblicazioni della DC Comics nel 2011 con "I Nuovi 52", il padre biologico di Wonder Woman, concepita grazie all’unione con Ippolita.

Biografia del personaggio 
Il personaggio, come nella mitologia classica greca, è il figlio dei titani Crono e Rea, capo degli dèi olimpici. Durante una guerra tra i titani e gli dei olimpici, Zeus uccise suo padre, divenendo così re. Iniziò a Dominare dal monte Olimpo con sua sorella e moglie Era.

Zeus è un benefattore delle Amazzoni, che ancora adorano gli dei dell'Olimpo. Tuttavia, i suoi atteggiamenti patriarcali, la mancanza di rispetto per i mortali e le richieste irragionevoli hanno talvolta condotto in conflitto i suoi seguaci, in particolare Wonder Woman\Diana. Zeus si interessa a Diana, ed in cambio della sua verginità, il re dell'Olimpo le offre la possibilità di diventare dea, ma lei rifiuta. Lui allora pretende che intraprenda la sfida degli dèi, durante la quale dovrà sconfiggere i mali che sono stati intrappolati nell'Isola Paradiso, compreso un Eco e l'Hydra Lerna. Diana libera Heracles, che era stato trasformato in pietra e stava sostenendo l'isola. Durante una guerra degli dèi, Zeus conduce gli dèi Olimpici in un conflitto con i loro omologhi romani e altre divinità, fino a che gli eroi mortali non intervengono per porre fine alla guerra. Successivamente Darkside distrugge la gloria di Olimpo. Zeus convince quindi gli altri dèi ad abbandonare sia la Terra che Hermes solo. Gli dei ritornano più tardi a Olimpo, ma sono stati poi occasionalmente costretti a difenderlo o a trasferirlo.

Come nel mito classico, Zeus frequenta spesso la moglie Era e crea coppie con i mortali per produrre prole di semidei. Zeus è stato rivelato come padre di Wonder Girl (Cassie Sandsmark) e condivide un rapporto conflittuale con sua figlia, che risente la sua assenza per la maggior parte della vita.

Zeus, in poco tempo, si elegge come governatore dell'Olimpo durante un colpo di stato organizzato dalla figlia Athena con l'aiuto di Ares. A seguito di questo conflitto, Athena diventa Regina degli dèi e Ares viene nominato "Signore dell'Inferno". Subito dopo, gli dei entrano nel loro secondo esilio, seguendo le Amazzoni in un'altra dimensione, in seguito agli eventi della "Crisi Infinita". Il loro ritorno al regno del terreno è causato da Darkside, che cattura gli Olimpici e colpisce i loro ricordi, cercando i segreti del loro potere. Nel conto alla rovescia alla crisi finale "I nuovi Dei di Darkside" si mostrano come Olimpici e manipolano i loro seguaci. Una volta liberata da Darkside, il vecchio ordine olimpico viene ripristinato.

Le manipolazioni di Zeus e dei suoi seguaci arrivano finalmente all'apice con la creazione dei Gargareani, una razza di guerrieri omologa maschile delle Amazzoni. Zeus uccide il dio hawaiano Kāne Milohai, patrono di Wonder Woman, e usa il suo cuore per resuscitare Achille Warkiller, che nomina come capo dei Gargareani. Zeus installa Achille come nuovo governatore di Themyscira. Quando Wonder Woman viene a sapere dell'omicidio di Kāne, si arrabbia e attacca Zeus. Questo sacrilegio colpisce la madre Hippolyta e conduce Diana ad entrare in auto-esilio, abbandonando la sua ex.

Nel 2011, dopo il rilancio  di Wonder Woman come parte dell'iniziativa editoriale "The New 52", l'origine di Wonder Woman viene rivisitata. Ella scoprirà di essere figlia di Zeus: lui e Hippolyta sono impegnati in combattimento, e la loro lotta si conclude con la coppia che fa l'amore, e quindi Diana è stata concepita. Questo incontro era nascosto a Diana, che era cresciuta credendo di essere nata da argilla, per proteggerla da Era (moglie di Zeus). [3] Lennox (un'altra figli illegittima di Zeus) ha commentato che Zeus è stato "scarpato fuori dalla bobina immortale", suggerendo che è apparentemente morto. [4] È stato rivelato che Zeus era rinato come un bambino dalla figlia Athena (come Zeus le aveva dato vita dalla testa) che era stato immerso nella personalità fittizia e nel corpo di una donna di nome Zola che credeva Zeke essere il figlio più giovane di Zeus. Avverando la profezia che coinvolge il figlio ultimo di Zeus, Zeke viene rivelato essere il re degli dèi stesso, e poi l'incanto di Athena finisce. Wonder Woman si rivolge tuttavia a lei per abbandonare questa forma che ha creato in modo tale che possa tenere Zola come amica e madre del bambino Zeus.

Poteri e abilità
A seconda dello scrittore, i poteri di Zeus richiedono l'adorazione diretta o indiretta per sostenerli. Senza questo culto i suoi poteri possono svanire nel tempo permettendo ad altri dèi di eguagliarlo o superarlo.

Nella maggior parte delle storie, Zeus è uno dei più potenti fra gli dèi olimpici o il più potente. Ha enormi poteri soprannaturali, con una specializzazione sul controllo del tempo, ma può realizzare quasi tutto, tra cui la modifica dei viventi, la resurrezione dei morti e la creazione di una nuova vita, perciò ha la possibilità di creare e distruggere tutto.

In altri media

Televisione 

 Nella lunga serie animata Super Friends , Wonder Woman dice "Great Zeus" o "Great Hera" come interiezione quando lei e altri supereroi si trovano in situazioni difficili.
 Zeus appare nell'episodio Challenge of the Super Friends "Battle of the Gods", doppiato da Bob Holt. Quando Era si arrabbia gelosamente per l'elogio di Afrodite per i Super Amici, lei e Afrodite litigano sulla questione. Indignato da un tale disturbo, Zeus decide di risolvere questa disputa facendo partecipare i Super Amici a diverse prove in cui Era spera che nessuno di loro abbia successo. Le prove che Zeus sottopone ai Super Amici implicano che Superman trovi e sconfigga il Minotauro, che Batman e Robin risolvano l'enigma della Sfinge, che Wonder Woman recuperi la collana di Medusa e che Aquaman recuperi il vello d'oro.

Film

Universo esteso DC 
Diana Prince / Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot, è la figlia biologica di Zeus nell'universo cinematografico condiviso.

 Zeus è citato in Wonder Woman (2017). Zeus e gli altri dei dell'Olimpo sono rappresentati attraverso effetti CGI, mostrando le immagini del libro di fiabe che la regina Ippolita legge a una giovane Diana. La regina Ippolita spiega a Diana che Zeus è il capo degli antichi dei dell'Olimpo e che ha creato le Amazzoni per proteggere e aiutare l'umanità. Nel corso del tempo, suo figlio Ares si ribellò, corruppe gli uomini e uccise la maggior parte degli dei dell'Olimpo in battaglia. Zeus sconfisse Ares e lo scacciò dal Monte Olimpo mentre veniva ferito nel processo. Dopo la prigionia delle donne amazzoniche da parte degli uomini malvagi della Terra, Zeus crea Themyscira per proteggerle, creando un effetto di occultamento per nascondere l'isola al mondo. Nell'ultimo respiro, Zeus lascia le sue guerriere amazzoni alle cure della figlia sua e di Ippolita, Diana, e fa loro un dono sotto forma di un manufatto, il "Godkiller" affermando che sia una spada. Successivamente, viene rivelato che Diana stessa è la "Godkiller" poiché solo un dio può uccidere un altro dio.
 Zeus appare nel film Justice League (2017), interpretato dal bodybuilder spagnolo Sergi Constance. [6] È stato visto durante una scena di flashback sull'antica Terra. Nei tempi antichi, come spiegato da Diana, gli eserciti uniti di Olimpo, Atlantide, Amazzoni, umani e il Corpo delle Lanterne Verdi hanno lavorato insieme per sconfiggere Steppenwolf, ponendo fine alla sua precedente invasione. Zeus era presente durante la battaglia tra gli altri Dei dell'Olimpo e usò un fulmine per separare le tre Scatole Madre per evitare che si fondessero l'una nell'altra. Dopo la battaglia, le forze si uniscono per proteggere le Scatole Madre. Due sono protetti rispettivamente ad Atlantide e da Themyscira, mentre il terzo viene sepolto dagli umani con l'aiuto degli olimpici in modo da impedire al loro potere distruttivo di minacciare di nuovo la Terra.
 Nella versione Snyder del film, Zeus faceva parte degli eserciti uniti che combattevano le forze di Darkside. Mentre usava i suoi fulmini sui Parademons e rompeva le Scatole Madre, Zeus usò alcuni dei suoi fulmini anche per ingaggiare Darkside abbastanza da consentire ad Ares di spaccare la spalla di Darkside.

Animazione 

 Zeus appare nel film d'animazione Wonder Woman doppiato da David McCallum. Lui ed Era sembravano impedire a Ippolita di uccidere Ares durante uno scontro tra le Amazzoni e gli eserciti di Ares.

Videogiochi 

 Zeus appare in DC Universe Online . Appare in "Amazon Fury Part III" dove Ares e Circe fanno piani per deporre Zeus.

Riferimenti 

 ^ Wonder Woman (vol. 2) n. 7-16
 ^ Fumetti d'azione #600
 ^ Wonder Woman vol. 4 #3
 ^ Wonder Woman vol. 4 #5
 ^ Wonder Woman vol. 4 #35

link esterno 

 Zeus su DC Comics Wiki

Personaggi creati da George Pérez
Personaggi DC Comics
Mitologia greca nei fumetti